Tembang (javanisch, indonesisch im weiteren Sinn: „Dichtung“, „Lied“, „Gesang“) steht für:
 Tembang (Gedicht), eine Vers- und Gedichtform in javanischer Sprache
 Tembang Sunda, „Sunda-Lieder“, formalisierter Gesangsstil mit instrumentaler Begleitung in Westjava
 Tembang Sasak, „Sasak-Lieder“, Gesangsform der Musik von Lombok